L'Orange Prokom Open 2005 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata l'8ª edizione dell'Orange Prokom Open che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2006. 
Si è giocato a Sopot in Polonia, dall'1 al 6 agosto 2005.

Campioni

Singolare 

 Gaël Monfils ha battuto in finale  Florian Mayer 7–6(6), 4–6, 7–5

Doppio 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski hanno battuto in finale  Lucas Arnold Ker /  Sebastián Prieto 7-6(7) 6-4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2005